Fredriksen ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Fredriksen ist patronymisch gebildeter norwegischer Familienname mit der Bedeutung „Sohn des Fredrik“ (dt. „friedlicher Herrscher“, „Friedensfürst“). Die schwedische Form des Namens ist Fredriksson, die dänische Frederiksen.

Namensträger 
 John Fredriksen (* 1944), norwegisch-zyprischer Milliardär und Finanzinvestor
 Lars Fredriksen (* 1971), norwegischer Popsänger
 Lill Tove Fredriksen (* 1971), samische Literaturwissenschaftlerin und Autorin
 Magnus Fredriksen (* 1997), norwegischer Handballspieler
 Oskar Fredriksen (1909–1991), norwegischer Skilangläufer
 Ove Frederiksen (1889–1968), dänischer Tennisspieler

Siehe auch 
 Fredriksen-Insel, Insel im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis
 Frederiksen
 Fredrikson

Familienname
Norwegischer Personenname
Patronym